Das LTA GB Pro-Series Shrewsbury 2019 war ein Tennisturnier für Damen in Shrewsbury. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2019 und fand vom 11. bis 17. Februar 2019 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2019
Tennisturnier in Shrewsbury